Динамо — у перекладі з  — сила.

 Динамо-машина (або просто «динамо») — генератор постійного струму.
 «Динамо» — псевдонім великобританського ілюзіоніста Стівена Фрейна ().

Спорт 
Динамо (, також , ) — спортивне товариство, назва спортивних клубів у Центральній і Східній Європі, а також в Північно-Західній Азії та у Північній Америці. В СРСР об'єднувало співробітників та військовослужбовців ОДПУ, НКВС, МВС и КДБ. Почесним головою товариства «Динамо» в перші роки його існування був голова ДПУ НКВС РРФСР Фелікс Дзержинський.

 Динамо — спортивне товариство в Україні

Футбольні клуби 
  Динамо (Київ)
  Динамо-2 (Київ)
  Динамо (Тирана)
  Динамо (Лафборо)
  Динамо (Шепшед)
  Динамо (Брест)
  Динамо (Мінськ)
  Динамо (Тбілісі)
  Динамо (Батумі)
  Динамо (Сухумі)
  Динамо (Берлін)
  Динамо (Геймфельд)
  Динамо (Дрезден)
  Динамо (Гамбург)
  Динамо (Вроцлав)
  Динамо (Астрахань)
  Динамо (Бійськ)
  Динамо (Барнаул)
  Динамо (Брянськ)
  Динамо (Вологда)
  Динамо (Кіров)
  Динамо (Кострома)
  Динамо (Москва)
  Динамо-Дагестан (Махачкала)
  Динамо (Ставрополь, 1986)
  Динамо (Санкт–Петербург)
  Динамо (Ростов-на-Дону)
  Динамо (Таллінн)
  Динамо (Бухарест)
  Динамо (Вранє)
  Динамо (Панчево)
  Динамо МВС
  Динамо-Чуй УВС
  Динамо-Манас-СКІФ
  Динамо-УВС
  Динамо (Самарканд)
  Динамо (Луганськ)
  Динамо (Львів)
  Динамо (Маневичі)
  Динамо (Одеса)
  Динамо (Саки)
  Динамо (Слов'янськ)
  Динамо (Харків)
  Динамо (Хмельницький)
  Динамо (Чортків)
  Динамо (Загреб)
  Динамо (Бабинець)
  Динамо (Бадлевіна)
  Динамо (Бараньско Петрово Село)
  Динамо (Будимці)
  Динамо (Домашинець)
  Динамо (Годиняк)
  Динамо (Яковлє)
  Динамо (Капела Двор)
  Динамо (Ново Чіче)
  Динамо (Одранскі Обреж)
  Динамо (Окіч)
  Динамо (Паловець)
  Динамо (Предаваць)
  Динамо (Райсаваць)
  Динамо (Света Марія на Красу)
  Динамо (Томашанці)
  Динамо (Трнава)
  Динамо (Відовці)
  Динамо (Ямариця)
  Динамо (Донья Махала)
  Динамо (Чеські Будейовиці)
  Динамо (Ванкувер)
  Динамо (Квебек)
  Динамо-Авто (Тирасполь)
  Динамо (Майдлінг)
  Динамо (Перволіон)
  Пентвін Динамо
  Кароліна Динамо
  Х'юстон Динамо
  Квебек Динамо АРСК
  Динамо (Мігельгенс)
  Динамо (Санта Роза)
  Динамо (Араша)
  Динамо (Абомей)
  Динамо (Хо)

  Динамо-3 (Київ)
  Динамо (Вінниця)
  Динамо (Дніпропетровськ)
  Динамо (Житомир)
  Динамо (Кременчук)
  Динамо (Кривий Ріг)
  Динамо (Луцьк)
  Динамо (Миколаїв)
  Динамо (Могилів-Подільський)
  Динамо (Полтава)
  Динамо (Ровно)
  Динамо (Суми)
  Динамо (Харків)
  Динамо (Чернівці)
  Динамо (Чернігів)
  Динамо (Чортків)
  Динамо (Алмати)
  Динамо (Болшево)
  Динамо (Владивосток)
  Динамо (Горький)
  Динамо (Душанбе)
  Динамо (Іркутськ)
  Динамо (Казань)
  Динамо (Калінін)
  Динамо (Кашира)
  Динамо (Коплі)
  Динамо (Красноярськ)
  Динамо (Куйбишев)
  Динамо (Кунгур)
  Динамо (Люберці)
  Динамо (Подольськ)
  Динамо (Нальчик)
  Динамо (Новосибірськ)
  Динамо (Рига)
  Динамо (хокейний клуб, Рига)
  Динамо (Саранськ)
  Динамо (Свердловськ)
  Динамо (Сталінград)
  Динамо (Ташкент)
  Динамо (Ашгабат)
  Динамо (Челябінськ)
  Динамо (Вільнюс)
  Динамо (Воронеж)
  Динамо (Кемерово)
  Динамо (Омськ)
  Динамо (Перм)
  Динамо (Петрозаводськ)
  Динамо (Ставрополь, 1924)
  Динамо (Тула)
  Динамо-Діамант (Хабаровськ)
  Динамо-Жемчужина-2 (Сочі)
  Динамо-Інтеррос (Ставрополь)
  Динамо-2 (Москва)
  Динамо-93
  Динамо-Юні
  Динамо (Каунас)
  Динамо (Гагра)
  Динамо (Єгвард)
  Динамо (Єреван)
  Динамо (Душанбе)
  Динамо (Кант)
  Динамо (Резекне)
  Динамо (Ерфурт)
  Динамо (Франкфурт-на-Одері)
  Динамо (Фюрстенвальде)
  Динамо (Хохеншонхаузен)

  «Динамо» (Одеса) —  назва футбольного клубу «Чорноморець» у 1936–1939 роках.
  «Динамо» (Біла Церква) — назва футбольного клубу «Рось» у 1988–1992 роках.
  «Динамо» (Ірпінь) — назва футбольного клубу «Рось» у 1983–1988 роках.
  «Динамо» (Кіровоград) — назва футбольного клубу «Зірка» у 1946 і 1962 роках.
  «Динамо» (Сімферополь) — назва футбольного клубу «ІгроСервіс» у 1936–2004 роках.
  «Динамо» (Бендери) — назва футбольного клубу «Тигина» у 1996–2011 роках.
  «Динамо» (Єреван) — назва футбольного клубу «Арарат» у 1938–1953 роках.
  «Динамо-2000» у 2000–2003 роках; «Динамо-Зеніт» у 2003–2004 роках  — назва футбольного клубу «Уліссес».
  «Динамо» (Кутаїсі) — назва футбольного клубу «Торпедо» у 1946–1949 роках.
  «Динамо» (Баку) — назва футбольного клубу «Баку» у 1997–2004 роках.
  «Динамо» (Кіровабад) — назва футбольного клубу «Кяпаз» у 1962–1974 роках.
  «Динамо» (Ургенч) — назва футбольного клубу «Хорезм» у 1995–1996 роках.
  «Дордой-Динамо Нарин» — назва футбольного клубу «Дордой» у 2004–2010 роках.
  «Динамо Алай-Ош» — назва футбольного клубу «Алай» у 1996–2002 роках.
  «Динамо» (Кара-Балта) — назва футбольного клубу «Хімік» (Кара-Балта) у 1995–2001 роках.
  «Динамо» (Прага) — назва футбольного клубу «Славія» (Прага) у 1949–1965 роках.
  «Динамо» (Карлові Вари) — назва футбольного клубу «Славія» (Карлові Вари) у 1953–1965 роках.
  «Динамо» (Жиліна) — назва футбольного клубу «Жиліна» у 1956–1963 роках.
  «Динамо» (Пітешть) — назва футбольного клубу «Арджеш» у 1953 році.
  «Динамо» (Вінковці) — назва футбольного клубу «Цибалія» у 1945–1990 роках.
  «Динамо» (Іжевськ) — назва футбольного клубу «Іжевськ» у 1998–2003 роках.
  «Динамо» (Краснодар) — назва футбольного клубу «Кубань» у 1928–1953 роках.
  «Динамо» (Комсомольськ-на-Амурі) — назва футбольного клубу «Зміна» у 1947–1956 роках.
  «Динамо» (Саратов) — назва футбольного клубу «Сокіл» у 1930–1953 роках.
  «Динамо» (Іваново) — назва футбольного клубу «Текстильник» у 1944–1946 роках.
  «Динамо» (Якутськ) — назва футбольного клубу «Якутія» у 1991–1996 роках.
  «Динамо-Газовик» — назва футбольного клубу «Тюмень» у 1992–1996 роках.
  «Башинформсвязь-Динамо» — назва футбольного клубу «Уфа» у 2009–2010 роках.

Ватерпольні клуби 
  «Динамо» (Київ)
  «Динамо» (Львів)
  «Динамо» (Рига)

Волейбольні клуби 
  «Динамо» (Луганськ)

Хокейні клуби 
  «Динамо» (Харків)

Спортивні споруди 
 Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського — стадіон у Києві
 Велотрек «Динамо» — велотрек у Харкові
 Динамо (стадіон, Харків)
 Динамо (стадіон, Алмати) — Казахстан
 Динамо (стадіон, Архангельськ) — Росія
 Динамо (стадіон, Барнаул) — Росія
 Динамо (стадіон, Нижній Новгород) — Росія
 Динамо (стадіон, Бендери) — Молдова
 Динамо (стадіон, Бішкек) — Киргизстан
 Динамо (стадіон, Брянськ) — Росія
 Динамо (стадіон, Бухарест) — Румунія
 Динамо (стадіон, Владивосток) — Росія
 Динамо (стадіон, Волгоград) — Росія
 Динамо (стадіон, Вологда) — Росія
 Динамо (стадіон, Воронеж) — Росія
 Динамо (стадіон, Єкатеринбург) — Росія
 Динамо (стадіон, Казань) — Росія
 Динамо (стадіон, Кишинів) — Молдова
 Динамо (стадіон, Краснодар) — Россия
 Динамо (стадіон, Львів) — Україна
 Динамо (стадіон, Махачкала) — Росія
 Динамо (стадіон, Мінськ) — Білорусь
 Динамо (стадіон, Москва) — Росія
 Динамо (стадіон, Омськ) — Росія
 Динамо (стадіон, Оренбург) — Росія
 Динамо (стадіон, Петрозаводськ) — Росія
 Динамо (стадіон, Перм) — Росія
 Динамо (стадіон, Самара) — Росія
 Динамо (стадіон, Самарканд) — Узбекистан
 Динамо (стадіон, Санкт-Петербург) — Росія
 Динамо (стадіон, Ставрополь) — Росія
 Динамо — Тбілісі, Грузія
 Динамо (стадіон, Сухумі) — Грузія
 Динамо (стадіон, Уфа) — Росія
 Динамо-Юні — Мінськ, Білорусь.

Див. також 
  «Тралі Динамос» 
  «Динамос»
  «Дайнамоз» (Хараре)
  «Лусака Дайнамос» 
  «Пауер Дайнамос»
  «Денвер Дайнамос»
  Делі Дайнамос
  Норзерн Дайнамо